Чогья́л Намка́й Но́рбу или Намка́й Но́рбу Ринпо́че (8 декабря 1938 года, Дерге, Тибет — 27 сентября 2018 года, Арчидоссо, Италия) — тибетский учитель Дзогчена, активно распространявший буддийское учение Дзогчен по всему миру, в частности в Италии, России, Латинской Америке, Австралии, США, Украине, Белоруссии, государствах Прибалтики.

Намкай Норбу родился в Восточном Тибете, в Дерге, провинция Кхам.

В возрасте трёх лет в нём признали воплощение великого учителя Дзогчен, Адзома Другпа. Также в нем распознали воплощение Кунчен Пема Карпо и Шабдрунг Нгаванг Намгьяла, фактически главы традиции Друкпа Кагью в Бутане. Намкай Норбу получил полноценное образование, соответствующее рангу тулку, и передачи от многих тибетских учителей. После оккупации Тибета Китаем эмигрировал в Индию. Итальянский профессор Дж. Туччи пригласил его в Рим для работы в Восточном институте. В начале 60-х годов он работает в Институте Ближнего и Дальнего Востока в Риме, а впоследствии, с 1962 по 1992, преподаёт тибетский и монгольский язык и литературу в Восточном университете Неаполя. Его академические работы выявляют глубокое знание тибетской культуры, всегда подпитываемое стойким желанием сохранить живым и востребованным уникальное наследие культуры Тибета. В 1964 году Намкай Норбу получил должность профессора тибетского и монгольского языка и литературы Института востоковедения Неаполитанского университета. В середине 60-х годов, после нескольких лет преподавания янтра-йоги в Неаполе, Чогьял Намкай Норбу начинает давать учения Дзогчен, которые с растущим интересом встретили вначале в Италии, потом на всём Западе. В 1971 году учредил Международную Дзогчен-общину, деятельность которой объединяет в настоящий момент тысячи практикующих в дзогчен-общинах. 

В 1981 году он основывает первую Дзогчен-общину в Арчидоссо, провинция Тоскана, и дает ей название «Меригар». В дальнейшем, тысячи людей становятся членами Дзогчен-общины во всем мире. Появляются центры в США, в различных частях Европы, в Латинской Америке, России и Австралии.

В 1988 году Чогьял Намкай Норбу основывает A.S.I.A. (Ассоциацию международной солидарности в Азии), неправительственную организацию, задачей которой стало удовлетворение потребностей тибетского населения в образовании и медицине.

В 1989 году Чогьял Намкай Норбу основывает институт «Шанг-Шунг», который ставит своей целью сохранение тибетской культуры, способствуя развитию знания о ней и её распространению.

В сентябре 2018 года Президент Итальянской Республики Серджио Матарелла по предложению Президиума Совета министров удостоил профессора Намкая Норбу большого звания: Командор ордена «За заслуги» Итальянской Республики.

Официальная церемония состоялась 10 сентября 2018 года. Префект Гроссето, от имени президента Республики, вручил награду в присутствии главных властей района Амиата.

Сочинения Намкая Норбу  
Намкай Норбу написал десятки книг, которые были переведены на множество языков мира, в том числе и на русский.
 [Дзогчен и дзэн] // Гаруда. 1996. № 1.
 [Дзогчен — состояние самосовершенства] / пер. с итал. на англ. Дж. Шейна, пер. с англ. Ф. Маликовой. — СПб.: Шанг-Шунг, 2001. — ISBN 5-87885-007-9
 Драгоценное Зеркало древней истории Шанг-Шунга и Тибета / пер. с тиб. В. Батарова. — М.: Шечен, 2008. — ISBN 5-93980-019-X
 Друнг, дэу и бон / пер. с тиб. на итал. А. Клементе, пер. с итал. на англ. Э. Лукьяновича, пер. с англ. Ф. Маликовой, Т. Савицкой, Е. Антоновой. — М: Либрис, 1997.
 [Зеркало Великого Совершенства] / пер. с англ. Ф. Маликовой, К. Шилова. — СПб.: Сангелинг, 1998.
 [Йога сновидений и практика естественного света] / пер. с англ. Ф. Маликовой. — М.: Шанг-Шунг; Уддияна, 2003. — ISBN 5-94121-017-5
 Кристалл и путь света / пер. с англ. Ф. Маликовой. — СПб: Уддияна, 2007. — ISBN 978-5-94121-036-7
 Dzogchen Teachings. — New York: Snow Lion, 2006. — ISBN 1-55939-243-6
 Primordial Experience: An Introduction to Rdzogs-Chen Meditation. — Boston; London: Shambhala, 1987. — ISBN 0-87773-372-4
 Yantra Yoga: The Tibetan Yoga of Movement. — New York: Snow Lion, 2008. — ISBN 1-55939-308-4

Примечания

Ссылки 

 «Merigar» — The International Dzogchen Community 
 Московская Дзогчен-община «Ринченлинг» 
 Санкт-Петербургская Дзогчен-община «Сангьелинг» 
 Биография Намкхая Норбу на сайте Дзогчен-общины Нью-Йорка 
 «The Mirror: Advice on the Presence of Awareness» — эссе Намкхая Норбу о наиболее важных аспектах практики Дзогчена
  

Учителя буддизма XX века
Учителя буддизма XXI века
Персоналии:Тибетский буддизм
Персоналии:Бутан
Ньингма
Дзогчен
Тертоны
Тулку